

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 Bouguer est un cratère lunaire.
 Bouguer est un cratère martien.

Sciences de la Terre 
 L'anomalie de Bouguer est la différence entre la pesanteur mesurée en un point (de la surface terrestre) et la valeur prédite en tenant compte de la latitude, de l'altitude et de la topographie environnante du point considéré.

Patronyme 

 Pierre Bouguer (1698-1758), un mathématicien, physicien et hydrographe français.